Уолбрук:

 Уолбрук — название притока реки Темзы, протекающей сейчас под Лондоном по подземному руслу, а также улицы в Лондоне.
 Уолбрук, Антон (1896—1967) — австрийский актёр, с 1937 года жил и работал в Великобритании.